Kostelů zasvěcených svaté Hedvice Slezské je více:
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Český Těšín)
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Darkovice)
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Doubrava)
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Krásné Pole)
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Mosty u Jablunkova)
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Opava)
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Supíkovice)

v zahraničí
 Katedrála svaté Hedviky Slezské v Berlíně
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Lehnické Pole)
 Kostel svaté Hedviky Slezské (Zabrze)